Ел Кико има више значења:

 Ел Кико, Кико (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кико (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику